Ни́кандр Евла́мпиевич Чи́бисов (24 октября (5 ноября) 1892 — 20 сентября 1959, Минск) — военачальник Красной Армии, командующий армиями и фронтом в Великой Отечественной войне, особо отличившийся при форсировании Днепра, Герой Советского Союза (29.10.1943). Генерал-полковник (1943).

Молодость и Первая мировая война 
Родился в станице Романовской (ныне Волгодонской район Ростовской области) в семье рабочего (по послужному списку Русской императорской армии — из мещан). Русский.

Окончил 4 класса Донской духовной семинарии в 1912 году. В июне 1912 года сдал экзамен на вольноопределяющегося 2-го разряда. Работал заведующим сельскохозяйственным складом в земельном отделе станицы Клетская Области войска Донского.

Призван на военную службу в Русскую императорскую армию в октябре 1914 года. Служил рядовым в лейб-гвардии Егерском полку до марта 1915 года, окончил полковую учебную команду, после его его направили учиться. Окончил Петергофскую школу прапорщиков в 1915 году, и с июля этого года в составе лейб-гвардии Егерского полка воевал на Западном и Юго-Западном фронтах Первой мировой войны: младший офицер и командир роты, штабс-капитан. Был награждён тремя Георгиевскими крестами.

В начале 1917 года был ранен и контужен, после излечения проходил службу комендантом этапа во 2-м и в 3-м гвардейских этапных батальонах, затем был комендантом сборного этапа Юго-Западного фронта в Луцке. Когда началась германская интервенция в феврале 1918 года, был взят в плен германскими войсками в Луцке, но вскоре с группой солдат бежал и добрался до Петрограда.

Гражданская война 
В Красной Армии с февраля 1918 года, вступив в неё в числе самых первых добровольцев. Участник Гражданской войны. Сначала командовал взводом пограничной заставы на границе с Финляндией на Карельском перешейке, затем командиром взвода 7-го Петергофского батальона воевал против финнов в районе Кеми. С августа 1918 года — командир роты в 9-м стрелковом полку 7-й армии, с ноября 1918 — командир батальона в 166-м стрелковом полку, участвовал в боях против войск генерала Н. Н. Юденича и в сражении за Нарву. С конца апреля 1919 — командир 86-го стрелкового полка, во главе которого он сражался на псковском направлении с белогвардейскими войсками, был ранен. С декабря 1918 — помощник начальника штаба 30-й стрелковой бригады 10-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта, с которой сражался с поляками в ходе советско-польской войны 1920 г. В начале 1921 года участвовал в подавлении антисоветских восстаний в Тамбовской и Воронежской губерниях.

Межвоенный период 
С ноября 1921 года — в распоряжении штаба Частей особого назначения (ЧОН) Республики, затем помощник начальника 1-го отдела и начальника оперативной части — 1-й помощник начальника штаба ЧОН в Пскове. С ноября 1923 года много лет служил в Ленинградском военном округе: помощник начальника штаба 1-го стрелкового корпуса, с ноября 1924 — начальник оперативной части штаба этого корпуса, с февраля 1926 — начальник штаба 16-й стрелковой дивизии, с января 1927 — помощник начальника штаба, а с августа 1930 — вновь начальник штаба этой дивизии.

Окончил Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе в 1935 году. Затем опять возглавлял штаб 16-й стрелковой дивизии. С ноября 1936 года был начальником 2-го отдела штаба Ленинградского ВО. С августа 1937 года — командир 85-й стрелковой дивизии Уральского военного округа. с марта по май 1938 года — командир 4-го стрелкового корпуса Белорусского военного округа.

С 15 июня 1938 года — начальник штаба Ленинградского военного округа. Во время советско-финской войны — начальник штаба 7-й армии Северо-Западного фронта. С июля 1940 года — заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа, с января 1941 года — заместитель командующего войсками Одесского военного округа.

Великая Отечественная война 
С началом Великой Отечественной войны большая часть управления и войск Одесского военного округа была преобразована в 9-ю отдельную армию, а Чибисов с июня по август 1941 года исполнял обязанности командующего войсками округа, занимаясь в основном мобилизацией и формированием соединений и частей. С 15 по 27 июля 1941 года временно командовал также войсками Приморской армии. Короткое время командовал Резервной армией Южного фронта, формирование которой так и не было завершено.

Маршал Советского Союза Крылов Н. И.:

В конце июля направлен на Брянский фронт в должности заместителя командующего войсками фронта, одновременно был командующим оперативной группой войск Брянского фронта. С 7 по 12 июля 1942 года — командующий Брянским фронтом, затем вновь заместитель командующего войсками Брянского фронта.

С августа 1942 года — командующий 38-й армией на Брянском (с сентября 1942 — на Воронежском) фронтах. Под его командованием армия вела оборонительные под Воронежем всю вторую половину 1942 года и стойко удерживала свои позиции. В январе — марте 1943 года армия участвовала в Воронежско-Касторненской операции и Харьковской наступательной операциях. В ходе оборонительного этапа Курской битвы (5-23 июля) армия принимала участие в отражении наступления на обоянском и прохоровском направлениях.

Маршал Рокоссовский К. К.:

Хрущёв Н. С.:

Генерал Чибисов успешно командовал 38-й армией в ходе Битвы за Днепр. В Сумско-Прилукской операции части армии освободили города Сумы (2 сентября), Ромны (16 сентября), Прилуки (18 сентября во взаимодействии с 40-й армией), в конце сентября форсировали Днепр севернее Киева и создали Лютежский плацдарм, затем прочно удержав и значительно расширив его.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за успешное форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма на его западном берегу и проявленные при этом отвагу и геройство генерал-полковнику Чибисову Никандру Евлампиевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1220).

Однако 27 октября 1943 года был снят с должности командующего армией, во многом благодаря усилиям члена Военного совета Воронежского фронта Н. С. Хрущёва. Вскоре, 21 ноября 1943 года был назначен командующим 3-й ударной армией 1-го Прибалтийского фронта. Там участвовал в Городокской операции и в Витебской операции.

1 апреля 1944 года переведён командующим 1-й ударной армией 2-го Прибалтийского фронта. Однако на этом посту не смог сработаться с командующим войсками фронта.

Как вспоминал командующий 2-м Прибалтийским фронтом Маршал Советского Союза А. И. Ерёменко:

С 22 мая 1944 года — начальник Военной академии имени М. В. Фрунзе.

Послевоенные годы 
24 июня 1945 года был командиром сводного расчета Военной академии имени М. В. Фрунзе на историческом параде Победы.

Продолжал руководить академией. С марта по октябрь 1949 года был заместителем председателя ЦК ДОСААФ. С октября 1949 — помощник командующего войсками Белорусского военного округа. Генерал-полковник Н. Е. Чибисов уволен в запас в мае 1954 года.

Жил в городе Минске. Скончался 20 сентября 1959 года. Похоронен на военном кладбище в Минске.

Отзывы 
Никита Сергеевич Хрущёв:

Маршал Советского Союза А. И. Еременко:

Воинские звания 
 Полковник — 13 декабря 1935;
 Комбриг — 17 февраля 1938;
 Комдив — 4 ноября 1939;
 Комкор — 21 марта 1940;
 Генерал-лейтенант — 4 июня 1940;
 Генерал-полковник — 7 ноября 1943.

Награды

Российская империя 
Награждён Георгиевским крестом 2-й, 3-й, 4-й степеней

СССР 
 Герой Советского Союза (29.10.1943);
 Три ордена Ленина (21.03.1940, 29.10.1943, 21.02.1945);
 Три ордена Красного Знамени (22.02.1938; 3.11.1944, 24.06.1948);
 Орден Суворова 1-й степени (8.02.1943);
 Медаль «За оборону Одессы»;
 Другие медали.

Память 
 Именем Героя названа улица в родной станице.
 Именем Героя названа улица в г. Сумы (Украина).
 Генерал Чибисов является прототипом заглавного героя романа Георгия Владимова «Генерал и его армия».

Примечания

Источники 
 
 
 Соловьев Д. Ю. Все генералы Сталина. — М., 2019. — ISBN 9785532106444. — С.96—97.

Ссылки 
 
 Чибисов Никандр Евлампиевич на сайте Министерства обороны Российской Федерации
 Герои Советского Союза — уроженцы Дона .
 .

Выпускники Донской духовной семинарии
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Царские офицеры на службе в РККА
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Командующие Брянским фронтом
Участники Парада Победы
Командующие Одесским военным округом
Начальники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Похороненные на Военном кладбище (Минск)